Pandurzy – rodzaj wojsk pieszych na terenie Austro-Węgier
 Pandur – współczesny austriacki transporter opancerzony
 SMS Pandúr – austro-węgierski niszczyciel